Zeeland (provincie), de Nederlandse provincie
 Graafschap Zeeland, historische staat (tot 1579)
 Zeeland (kasteel), voormalig kasteel in de gelijknamige Nederlandse buurtschap
 Zeeland (schip, 1901)

 De naam van een aantal plaatsen
Nederland:
 Zeeland (Noord-Brabant), een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Maashorst
 Zeeland (Gelderland), een buurtschap in de Gelderse gemeente Berg en Dal

Verenigde Staten:
 Zeeland (Michigan), een stad in Michigan
 Zeeland (Missouri), een dorpje in Missouri
 Zeeland (North Dakota), een dorpje in North Dakota

En tevens
 Zeeland (Mesopotamië), een staat, later provincie in het Oude Mesopotamië

Zie ook
 Zeeland van A tot Z
 Geschiedenis van Zeeland
 De Zeeland - een voormalige suikerfabriek in Bergen op Zoom
 Hr.Ms. Zeeland (doorverwijspagina) - diverse vaartuigen
 Hans van Zeeland (1954) - een voormalig waterpolo-international en -coach
 Nieuw-Zeeland, een land in het zuidwesten van Oceanië en ten oosten van Australië
 Sealand, een niet-erkende micronatie op een voormalig marineplatform
 Seeland, (doorverwijspagina)
 Zeelandië, een microcontinent naast Australië wat grotendeels onder water ligt